Wanja (andere Schreibweisen s. unten) bezeichnet
 eine biblische Person, siehe Wanja (biblische Person)
 einen weiblichen und männlichen Vornamen, siehe Wanja (Vorname)

Wanja ist der Familienname folgender Personen:
 Iwa Wanja (1905–1991), bulgarisch-deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Lutz Wanja (* 1956), deutscher Schwimmer

Wanja ist Bestandteil der Titel folgender literarischer und filmischer Werke:
 Onkel Wanja, Drama in vier Akten von Anton Tschechow
 Es klopft bei Wanja in der Nacht, Kinderbuch von T. Michels und R. Michl
 Wanja (2015), deutscher Spielfilm, Regie: Carolina Hellsgård

Siehe auch:
 Vanja
 Vanya
 Vania